Petrovice kan verwijzen naar:
 Praag-Petrovice, gemeentelijk district van de Tsjechische stad Praag
 Petrovice (okres Bytča), gemeente in okres Bytča, Slowakije
 een groot aantal gemeenten in Tsjechië:
 Petrovice (okres Ústí nad Labem), gemeente in okres Ústí nad Labem
 Petrovice (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč
 Petrovice (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo
 Petrovice (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Petrovice (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Petrovice (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník
 Petrovice (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové
 Petrovice (okres Bruntál), gemeente in okres Bruntál
 Petrovice (okres Blansko), gemeente in okres Blansko
 Petrovice I, gemeente in okres Kutná Hora
 Petrovice II, gemeente in okres Kutná Hora
 Petrovice u Karviné, gemeente in okres Karviná
 Petrovice u Sušice, gemeente in okres Klatovy
 Velké Petrovice, gemeente in okres Náchod
 České Petrovice, gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Hraničné Petrovice, gemeente in okres Olomouc